John Simon (1458–1524) – angielski polityk, parlamentarzysta z Exeter
 John Simon (1818–1897) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Dewsbury
 John Simon (1873–1954) – brytyjski prawnik i polityk, minister w wielu rządach, 1. wicehrabia Simon
 John Simon (1902–1993) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Simon
 John Simon (ur. 1941) – amerykański producent muzyczny
 John Simon (ur. 1944) – południowoafrykański kompozytor
 John Douglas Simon (ur. 1957) – amerykański naukowiec, prezydent Lehigh University
 John Simon (ur. 1972) – australijski rugbysta